Prawa miejskie na Łotwie posiada 76 miejscowości. Największym miastem jest, licząca ponad 700 tys. mieszkańców, stolica kraju Ryga. Jedynie dwa miasta przekraczają liczbę 100 tys. mieszkańców. Obok stolicy, jest to Dyneburg (Daugavpils) na południowym wschodzie kraju. Miasta Łotwy rozwinęły się zazwyczaj na miejscach dawnych grodów plemion Bałtów i Liwów oraz grodów zakonu kawalerów mieczowych. Wiele z nich rozwinęło się dzięki dogodnemu położeniu nad rzekami (Jełgawa, Jēkabpils, Valmiera, Kieś, Kuldīga). Do największych miast kraju zaliczają się również dwa niezamarzające porty nad Bałtykiem w Kurlandii, czyli Windawa (Ventspils) i Lipawa (Liepāja). Najmniejszym miastem jest liczące 424 mieszkańców Durbe, położone w okolicach Lipawy.

Największe miasta na Łotwie 
10 największych miast na Łotwie według liczebności mieszkańców (stan na 01.03.2011):

Alfabetyczna lista miast na Łotwie

Byłe miasta na Łotwie 
 Abrene, obecnie Pytałowo (Пыталово) w Rosji
 Gostiņi
 Grzywa
 Koknese
 Krustpils
 Ķemeri
 Lejasciems
 Rauna
 Rīgas Jūrmala
 Sēlpils
 Sloka
 Straupe

Przypisy

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Łotwa